Antonio Berti – politico italiano, senatore del regno d'Italia (1812-1879)
Antonio Berti – pittore italiano (1830-1912)
Antonio Berti – medico e autore italiano (1882-1956)
Antonio Berti – scultore e medaglista italiano (1904-1990)
Antonio Berti – politico italiano (1922)